Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1978 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na Commonwealth Stadium w Edmonton w Kanadzie.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 15 kobiecych. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w biegu na 3000 metrów. Zawody w chodzie mężczyzn rozegrano na dystansie 30 kilometrów, a nie, jak poprzednio, 20 mil.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 1978
1978 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kanadzie
1978